Zamenhof kan syfta på

 Ludwig Zamenhof (1859–1917), esperantos skapare
 Lidia Zamenhof (1904–1942), Ludwig Zamenhofs dotter och esperantoförespråkare
 1462 Zamenhof – asteroid